Sánchez hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Sánchez, popular en el mundo hispanohablante;

Lugares
 Sánchez (municipio), en Samaná, República Dominicana;
 Sánchez (Costa Rica), distrito en Curridabat, Costa Rica;
 Estación Sánchez, estación ferroviaria en Villa General Savio, provincia de Buenos Aires, Argentina.